Premio Nacional de Historia puede hacer referencia a:

Premio Nacional de Historia de Chile.
Premio Nacional de Historia de España.